Giambattista is een Italiaanse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:

 Giambattista Benedetti, Italiaans wiskundige
 Giambattista Bodoni, Italiaans graveur
 Giambattista Catagna, Paus Urbanus VII 
 Giambattista della Porta, Italiaans alchemist
 Giambattista Marini, Italiaans dichter
 Giambattista Pittoni, Italiaans schilder
 Giambattista Tiepolo, Italiaans kunstschilder
 Giambattista Vico, Italiaans filosoof

Jongensnaam